Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2022 war ein Tenniswettbewerb in London, das die Australier Matthew Ebden und Max Purcell gewannen.

Titelverteidiger waren Nikola Mektić und Mate Pavić.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf wimbledon.com (englisch)
 

Herrendoppel
2022